AIK Fotboll er en svensk fodboldklub, der spiller i den svenske fodboldrække . AIK Fotboll blev grundlagt i 1896 af idrætsklubben AIK, der selv var grundlagt i 1891. 

AIK Fotboll har spillet Allsvenskan i 83 sæsoner (pr. 2014) og er derved den svenske klub, der har spillet flest sæsoner i den bedste svenske række. Klubben vandt sit første svenske mesterskab i sæsonen 1931/1932 og er blevet svensk mester i alt 11 gange. Klubben er nr. 3 på den svenske maratontabel og nr. fem på listen over flest svenske mesterskaber. 

Klubben er en af de få svenske klubber, der har spillet i gruppespillet i Champions League. AIK deltog i gruppespillet i sæsonen 1999-2000, hvor de opnåede et enkelt point mod Fiorentina.

Holdets hjemmebane mellem 1937 og 2012 var det tidligere svenske nationalstadion Råsunda Fotbollsstadion. Fra og med 2013 har holdet haft Friends Arena som hjemmebane. 

Både Hans Backe og Erik Hamrén har trænet klubben.

Titler 
 Svenske mesterskab (12): 1900, 1901, 1911, 1914, 1916, 1923, 1932, 1937, 1992, 1998, 2009 og 2018
 Svenske pokalturnering (8): 1949, 1950, 1976, 1985, 1996, 1997, 1999 og 2009

Danske spillere 
Ingen

Kendte spillere 
 Olof Mellberg
 Pascal Simpson
 Kurre Hamrin
 Anders Limpar
 Johan Mjällby
 Tomas Antonelius

Eksterne henvisninger 

 AIK Stockholms hjemmeside 

Fodboldklubber i Sverige
Sport i Stockholm
Fanejede fodboldklubber